Oikos (οἶκος), une « maisonnée » dans la Grèce antique ;
 Oikos, chant liturgique équivalent au kontakion dans le rite byzantin ;
 Oikos, une publication scientifique en écologie ;
 L'Université d'Oikos est une université américaine située à Oakland (Californie) ;
 Oikos International, une association internationale étudiante qui vise à promouvoir le développement durable auprès des étudiants.
OikosMD est une gamme de yogourts à la grecque de l'entreprise Danone, spécialisée en produits laitiers.